Savia puede referirse a:

Savia, un fluido de las plantas.
Savia, un género de plantas de la familia Phyllanthaceae.
Savia Andina, un cuarteto musical boliviano.
Savia, un grupo de rock español.
Savia, un álbum de Mami Kawada.
Savia, una plataforma de servicios de salud digital (referencia: Savia)
Della Savia, Carlos, un entrenador de fútbol argentino.
Savia, antiguo poblado pelendón.
El nombre común de la planta Betonica officinalis.
El nombre común de la planta Phlomis lychnitis.
El nombre común de la planta Salvia lavandulifolia.
El nombre común de la planta Salvia officinalis.
El nombre común de la planta '''''Salvia pratensis.